

Pessoas
Lorgio Álvarez
Juan Álvarez
Juan Álvarez Mendizábal
Edgar Álvarez
Gregorio Álvarez
Elizabeth Álvarez

Localidades
Álvarez (Argentina)

Alvarez